Uzès steht für:

 Uzès, eine Kleinstadt und Gemeinde im südfranzösischen Département Gard in der Region Okzitanien
 Bistum Uzès, eine in Frankreich gelegene ehemalige römisch-katholische Diözese mit Sitz in Uzès
 Herzogtum Uzès, ein ehemaliges französisches Feudalterritorium um die Stadt Uzès im Languedoc
 Kanton Uzès, ein Kanton im Département Gard und im Arrondissement Nîmes, Frankreich

Uzès ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Ferreolus von Uzès (um 520–581), Bischof von Uzès
 Firminus von Uzès (um 480–553), Bischof von Uzès
 François-Emmanuel de Crussol d’Uzès (1735–1789), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von La Rochelle